Narrow Neck ist der Name von

 Narrow Neck (Antarktika), Isthmus an der Borchgrevink-Küste des ostantarktischen Viktorialands
 Narrow Neck (Auckland), Vorort der neuseeländischen Stadt Auckland
 Narrow Neck Plateau, in  den Blue Mountains, nahe Katoomba, New South Wales, Australien
 Narrowneck, Queensland, Küstenabschnitt in Queensland, Australien